Rick de Kikker (televisieprogramma), Nederlands voormalig kindertelevisieprogramma
 Rick de Kikker (Duinrell), mascotte van attractiepark